Екатери́на Никола́ева: Николаева, Екатерина Геннадьевна (род. 1995) — российская хоккеистка.
 Николаева, Екатерина Ивановна (1923 — ?) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1957).
 Николаева, Екатерина Спиридоновна (1924 — ?) — советская сельскохозяйственная рабочая, Герой Социалистического Труда (1950).